

Населені пункти та їхні частини

 Дзіковець — гміна в Кольбушовському повіті Підкарпатського воєводства
 Дзіковець — село в гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Дзіковець — село в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Дзіковець — частина села Рончна в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки